Castleford est un nom propre d'origine anglo-saxonne.

Toponyme 

 Castleford, ville du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre.
 Gare de Castleford.
 Normanton, Pontefract and Castleford, circonscription anglaise incluant cette ville.
 Castleford, ville américaine du comté de Twin Falls, dans l'Idaho.

Littérature 
 Castleford's Chronicle,  chronique médiévale en moyen anglais, attribuée à Thomas Castelford.